Ел Суспиро има више значења:

 Ел Суспиро (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Суспиро (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Суспиро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Суспиро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Суспиро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Суспиро (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро, Ел Росал (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Суспиро (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Суспиро (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суспиро (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суспиро, Ел Венадо (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суспиро (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суспиро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суспиро, Лас Палмас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Суспиро (Атлапеско), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Суспиро (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Суспиро (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Суспиро (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Суспиро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Суспиро, Рамон Замбрано, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Суспиро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Суспиро (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Суспиро (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Суспиро (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Суспиро (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Суспиро (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Суспиро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Суспиро (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Суспиро (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Суспиро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Суспиро, Марија Долорес Мартинез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Суспиро (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Суспиро (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Суспиро (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Суспиро (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Суспиро (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Суспиро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Суспиро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Суспиро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Суспиро (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Суспиро, Мигел Анхел Ернандез (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику